Сагкаев — фамилия; имеет женскую форму Сагкаева.
 Сагкаев, Валерий Алексеевич (1951—1992) — осетинский советский и российский певец, автор песен, поэт, композитор, народный артист Северной и Южной Осетии.
 Сагкаев, Григорий Васильевич (1936—2016) — передовик сельского хозяйства, садовод, Герой Социалистического Труда.